Cabral se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Daniel Cabral
 Elsa Leonor Cabral